311 км, 311-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 311 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 213318.
 311 км — пост, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448338.